Морина има више значења:

Морина (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, Република Србија;
Морина (Кукес), насеље у општини Кукес, Албанија;
Морина (Торино), насеље у округу Торино, Италија;
Морина (Фрозиноне), насеље у округу Фрозиноне, Италија.